Tamissi peut désigner :

 Tamissi, un village du département et la commune rurale de Boudry de la province du Ganzourgou dans la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Tamissi, un village du département et la commune rurale de Dialgaye de la province du Kouritenga dans la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Tamissi, un village du département et la commune rurale de Ziniaré de la province de l'Oubritenga dans la région Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de localités